Siempreviva mayor puede referirse a:
 El nombre común de la planta Aeonium arboreum.
 El nombre común de la planta Sempervivum tectorum.